Clave de Lua é uma banda brasileira, de Itajaí, Santa Catarina. Formada por Carlos Cória (voz e violão), Evandro Correa (guitarra e violão) e Serginho Moreira (bateria), ficou conhecida pela música Papa-Siri, que utiliza características marcantes da cidade de Itajaí.

Discografia 
 Furacão (2000) Independente.

Bandas de Santa Catarina